Гайо:

 Гайо — народ в Индонезии;
 Гайо — язык одноимённого народа;
 Гайолуэс — округ в Индонезии, в провинции Ачех;
 Гайо, Мари (род. 1989) — французская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 метров.

См. также 
 Гайос